Venezolaans president van 1964 tot 1969: Raúl Leoni (president) (1905-1972)
 tot juni 2009 de naam van de Venezolaanse gemeente Bolivariano Angostura